Recto steht für:

 (folio) recto, auf der Vorderseite eines Blattes Papier, Papyrus, Pergament oder auch einer Banknote

Recto ist der Familienname folgender Personen:

 Claro M. Recto (1890–1960), philippinischer Politiker, Jurist und Autor
 Ralph Recto (* 1964), philippinischer Politiker und Unternehmer